Le bridage est le fait de maintenir par des brides :
 en usinage, c'est le fait de maintenir la pièce à usiner, voir Mise en position et maintien d'une pièce ;
 pour les cerfs-volants et disciplines associées (kite surf), le bridage désigne le maintien de certaines parties par des fils.
 en transport, le bridage est un moyen de fixage du chargement réalisé par des outils fixes et rigides. Il consiste en l’utilisation de moyens tels que verrous, boulons, cales fixes sur le plancher, pour immobiliser la charge transportée.
Au sens figuré, c'est le fait de limiter les possibilités d'un dispositif :
 pour un véhicule automobile, c'est le fait de limiter la vitesse ou la puissance du véhicule, voir Bridage (automobile) ;
 en informatique, c'est le fait de
 limiter la rapidité d'un microprocesseur, ce qui permet de vendre deux références de processeur (un rapide et un lent, à des prix différents donc pour des cibles mercatiques différentes) en n'ayant qu'une seule chaîne de fabrication,
 limiter les possibilités d'un logiciel, pour les mêmes raisons (vendre deux références en n'ayant qu'un seul code source), ou bien pour distribuer une version d'essai gratuite mais ne disposant pas de toutes les possibilités de la version payante,
 limiter le débit d'un réseau, pour décourager le téléchargement (limiter le piratage, éviter l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles), voir bridage de débit (traffic shaping) ;
 empêcher l'utilisation de certaines applications sur un réseau, voir Bridage de protocole ;
 limiter l'utilisation d'un produit selon les termes d'une licence ou du droit de la propriété intellectuelle, voir Gestion des droits numériques.